Denumirea de Berende se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Berende, un sat în comuna Zemen, regiunea Pernik;
 Berende, un sat în comuna Dragoman, regiunea Sofia.